A budapesti 277-es jelzésű autóbusz az Örs vezér tere és a Bosnyák tér között közlekedik. A vonalat a Budapesti Közlekedési Zrt. üzemelteti.

Története 

Korábban 77-es jelzéssel közlekedett, amit 2007. augusztus 21-én 277-esre módosítottak. A jelzésváltozáskor figyeltek arra, hogy elkerüljék a más ágazatokkal történő számütközést, így 77-es jelzéssel csak a trolibusz járjon.

Útvonala

Megállóhelyei 

!Perc (↓)
!Megállóhely
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Örs vezér tere M+Hvégállomás||27
|align=left|
|-
|2||Gyakorló köz||25
| 
|-
|2||Gépmadár utca||23
| 
|-
|3||Halas utca||22
|align=left|
|-
|4||Pilisi utca||20
| 
|-
|5||Dömsödi utca (↓)Heves utca (↑)||19
| 
|-
|6||Nagyicce H||17
|align=left|
|-
|8||Thököly út (↓)Veres Péter út (↑)||16
|align=left|
|-
|8||Sashalmi tér||15
| 
|-
|9||Sasvár utca (↓)Őrmester utca (↑)||14
| 
|-
|10||Budapesti út||13
| 
|-
|11||Rákosi út||12
|align=left|
|-
|12||Szent Korona utca||12
| 
|-
|13||Rákóczi út (↓)Batthyány utca (↑)||11
|align=left|
|-
|13||Baross utca||10
| 
|-
|14||Rákospalotai határút||9
|align=left|
|-
|15||Késmárk utca (↓)Késmárk utca 11. (↑)||18
|align=left|
|-
|16||Késmárk utca 20. (↓)Késmárk utca 9. (↑)||8
|align=left|
|-
|17||Fázis utca||7
|align=left|
|-
|19||Nyírpalota út (↓)Késmárk utca (↑)||7
|align=left|
|-
|20||Apolló utca||6
|align=left|
|-
|21||Molnár Viktor utca||5
|align=left| (Újpalota)
|-
|23||Cinkotai út||5
|align=left|
|-
|24||Miskolci utca / Csömöri út||3
|align=left|
|-
|25||||2
|align=left|
|-
|∫||Fűrész utca||1
|align=left|
|-
|∫||Telepes utca||1
|align=left|
|-
|26||Bosnyák térvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források 

Budapest autóbuszvonalai
Budapest X. kerületének közlekedése
Budapest XIV. kerületének közlekedése
Budapest XV. kerületének közlekedése
Budapest XVI. kerületének közlekedése